Río Ferreira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Ferreira (vattendrag i Spanien, lat 43,53, long -7,42), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Río Ferreira (vattendrag i Spanien, lat 42,83, long -7,60), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar